Toscana, Toscane en italien, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Patronymes 
 David Toscana (1961) : écrivain mexicain.

Toponyme

Italie 
 Magliano in Toscana : une commune de la province de Grosseto dans la région Toscane.

Venezuela 
 La Toscana : l'une des sept divisions territoriales dont l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas ;
 La Toscana : capitale de la paroisse civile de La Toscana de la municipalité de Piar dans l'État de Monagas.

Autres 
 Toscana : un jeu de société créé en 2001.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme